Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (NZS UE Katowice) – jedna z największych organizacji studenckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Historia 
Organizacja powstała w 1981 roku na fali strajków studenckich. Walczyła o prawa studentów na uczelniach wyższych i edukowała historycznie m.in. poprzez organizowanie strajków, wydawanie i wypożyczanie książek czy opiniowanie zmian na uczelni. Po upadku komunizmu w Polsce zaczęła prowadzić projekty społeczno-kulturalne.

Jest częścią ogólnopolskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów jako Organizacja Uczelniana (OU).

Organizacja wydaje od 1995 roku magazyn studencki Nowy Gwóźdź Programu.

Byli działacze NZS-u na Akademii Ekonomicznej/Uniwersytecie Ekonomicznym 
 Eugeniusz Gatnar
 Barbara Wnęk – polityk
 Janusz Dramski – przedsiębiorca, dodatkowo były lub obecny wiceprezydent Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców YES for Europe i wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 Mariusz Marquardt
 Grzegorz Dolniak

Projekty 
 Adapciak
 Work and Travel
 Nie Zamykajcie Serc
 Wkręć się w Giełdę
 Wampiriada
 Drogowskazy Kariery
 Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej

Przypisy

Bibliografia 
 Adam Dziuba, Mirosław Sikor: Myśl na uwięzi. Kontrola operacyjna środowisk akademickich województwa katowickiego przez Służbę Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Studia i szkice, Instytut Pamięci Narodowej, Katowice 2010
 Tomasz Kurpierz: Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980-1989, Instytut Pamięci Narodowej, Katowice 2012

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 Historia Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 Strona internetowa wyjazdu adaptacyjnego Adapciak organizowanego przez NZS UE Katowice

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Organizacje studenckie w Polsce